Helmy est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Ahmed Helmy (né en 1969), acteur égyptien
 (né en 1962), joueur égyptien de football
Moreno Helmy (né en 1968), musicien et saxophoniste suisse
, avocat et homme d'affaires égyptien

Prénom
 (né en 1964), homme politique et diplomate indonésien
 (1916-1971), réalisateur de film égyptien
 (1904-1991), compositeur et orchestrateur allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom